SM U-82 – niemiecki okręt podwodny typu U-81 z okresu I wojny światowej
 SM U-82 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-51; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-82

Zobacz też 
 U-82

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich